Dowbusch ist der Familienname von:

 Oleksa Dowbusch (1700–1748), ukrainischer Rebell
 Olga Dowbusch-Lubotsky, russische Cellistin